Wynne (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Wynne (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus
Arthur Wynne, de uitvinder van de eerste kruiswoordpuzzel
Diana Wynne Jones, een Brits schrijfster
Ed Wynne, een Brits gitarist en toetsenist
Giustiniana Wynne, een Brits schrijfster
Marvell Wynne, een Amerikaans betaald voetballer
Nancye Wynne-Bolton, een Australisch tennisspeelster